Эйш:

 Эйш — река, протекающая по Бельгии и Люксембургу.
 Эйш, Сент-Джордж (1871—1922) — британский гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1900.

См. также 
 Эш